Уильям Сол Бенсон (24 августа 1877, Киев, Российская империя — 20 октября 1945, округ Эссекс, Нью-Джерси, США) — американский эсперантист.

Биография 
Бенсон интересовался языками ещё ребёнком в России. В возрасте 12 лет (в 1889 году.) переехал в США. Получил образование в качестве остеопата и начал работать в той области в 1918 году, а несколько позже работал врачом в Ньюарке, Нью-Джерси.

В 1940-х годах Бенсон был членом Американской Эсперанто-Академии.

Сочинения 
Доктор Бенсон - автор оригинального изобразительного метода для изучения эсперанто и владелец Benson School of Esperanto. Он написал 10 тетрадей Universala Esperantistigilo в 1925-7 годах и грандиозный Bensona Universala Esperanto Metodo (1932).

Список сочинений 
 Benson School of Esperanto (22 страницы)
 Dr. Benson’s personal mail course practical Esperanto
 Universala Esperantistigilo (1925)
 Universala Esperanto-metodo (1932) (ныне скопированный и имеющий отсканированный вариант и www-версию)
 Practical Esperanto by Dr. Benson (1925—1932)
 Universala propagandilo: specimena leciono (1928, 22 стр., иллюстр.)

Примечания

Ссылки 
 

Universala Esperanto-Metodo:

 Сканы по 20 страниц
 Несколько страниц в формате GIF
 Онлайн-версия в цвете
 PDF-версия (46 МБ)

Эсперантисты США